Локтионов, Николай Иванович:
 Локтионов, Николай Иванович (род. 1927) — мастер завода «Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда. 
 Локтионов, Николай Иванович (1926—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.